Hins (Alta Garona), municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Hins (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Hins (Landes), municipi al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània, França)